Исхакова — женская форма фамилии .
 Исхакова, Айше Якубовна (1888—?) — советский крымскотатарский этнограф.
 Исхакова, Барно Бераховна (1927—2001) — советская и израильская певица и педагог, Народная артистка Таджикской ССР.
 Исхакова, Гульназ Миратовна (более известна под фамилией Кутуева; род. 1974) — башкирская поэтесса, филолог, журналистка.